Ковшо́в (Ковшова) — русская фамилия:

Известные носители 
 Ковшов, Александр Никифорович (1918—1996) — советский спортсмен-конник и тренер.
 Ковшов, Алексей Вячеславович (род. 1972) — советский и российский футболист; игрок в мини-футбол.
 Ковшов, Виталий Дмитриевич (1894—1920) — участник революции и гражданской войны на Урале.
 Ковшов, Владимир Дмитриевич (род. 1939) — советский и российский военачальник.
 Ковшов, Сергей Геннадьевич (род. 1960) — советский и узбекистанский футболист, тренер.
 Ковшов, Юрий Александрович (род. 1951) — советский и украинский спортсмен-конник.

 Ковшова, Наталья Венедиктовна (1920—1942) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Ковшово
 Ковш